È venerato come santo da tutte le Chiese che ammettono il culto dei santi.

Agiografia 
Il racconto agiografico più antico su Trifone risale all'VIII secolo; in esso Trifone è presentato come un giovane pastore di oche, capace di operare guarigioni ed esorcismi. 

Secondo la tradizione orientale, Trifone - che sin da fanciullo era dedito alle letture sacre e alle preghiere - fu arrestato e torturato per non aver obbedito all'editto imperiale che prescriveva di onorare gli dèi pagani. Subì il martirio per decapitazione a Nicea (in Asia Minore) all'età di diciotto anni, il 2 febbraio del 250.

Il culto 
La memoria liturgica di san Trifone è riportata nel Martirologio Romano alla data del 1º febbraio: 

 
Nel VI secolo, a Costantinopoli, c'erano due basiliche intitolate al santo, la prima voluta dall'imperatore Giustiniano (565) e la seconda dall'imperatore Giustino II (578).

A Cattaro la cattedrale, dedicata a San Trifone, conserva la testa e parte del corpo del santo. Fin dal IX secolo, la festa si celebra il 3 febbraio, da quando la "Confraternita Marinereza" di Cattaro comprò nell'anno 809 il corpo di Trifone da marinai veneziani che stavano portando a Venezia le reliquie del santo trafugate a Costantinopoli. La nave si fermò a Rose, all'entrata del golfo di Cattaro, e siccome non poteva ripartire per il maltempo, si pensò che era volontà del santo voler rimanere a Cattaro. 

Anche a Roma verso la fine del X secolo fu costruita una chiesa in Campo Marzio, San Trifone in Posterula, distrutta alla metà del Settecento per l'ampliamento dell'attuale chiesa di Sant'Agostino.

San Trifone è tenuto in grande considerazione dai contadini per la salvaguardia delle coltivazioni dalle invasioni di cavallette, dalle infestazioni di rettili, insetti e altre specie di animali nocivi. Probabilmente questa tradizione si è poi propagata anche nel Meridione d'Italia, dove tra il Cinquecento e gli inizi del Novecento si sono moltiplicati i luoghi dove, in seguito ad invasioni di cavallette, le popolazioni si sono votate alla protezione del santo. 

In Bulgaria, in Macedonia e in altre zone dei Balcani di tradizione cristiano-ortodossa, san Trifone è il patrono dei vinicoltori (il nome locale è Sveti Trifon Zarezan); viene celebrato il 14 febbraio con feste all'aperto molto popolari.

San Trifone è venerato come Patrono anche a Alessano, Cerignola e come co-patrono a Pulsano, Marzano di Nola, Onano, Cattaro, Adelfia.

A Tramonti (Sa), nella frazione di Cesarano, nella chiesa di S. Maria Assunta si venera la preziosa reliquia del santo martire Trifone ,cioè il braccio e una parte del dito mignolo sinistro. La statua è formata da un busto bronzeo del '600, con una cassetta sottostante contenente le sacre ossa. Il giorno 10 novembre si tengono i festeggiamenti con una solenne processione-fiaccolata accompagnata dalla banda musicale e dai fuochi d'artificio.

Note

Bibliografia 
 Agostino Amore, Trifone e Respicio, in Bibliotheca Sanctorum, vol. XII, pp.656-657.
 Agostino Amore, Trifone e Respicio, in Enciclopedia Cattolica, vol. XII, pp.524-525.
 Antonio Bassich, Della vita e del martirio di S. Trifone, Vienna 1845.
Hippolyte Delehaye, De Sanctis Tryphone, Respicio et Nympha, in Acta Sanctorum, Novembris, t. IV, Bruxelles 1925.
 Angelo Disanto, San Trifone, le reliquie, il culto, il protettore, Adda, Bari 2016.
Pio Franchi de' Cavalieri, Osservazioni sulle Leggende dei SS. Martiri Mena e Trifone, in Hagiographica (Studi e Testi, 19), Roma 1908.
 Gabriele Gabrielli, Compendio della Vita e Martirio del glorioso martire San Trifone, Protettore di Cerignola (Da un manoscritto del secolo XVII), Cerignola 1917.
 Jovanka Maksimovic, Un manoscritto della Marciana miniato con scene della vita e dei miracoli di San Trifone e la sua copia di Cattaro in Venezia e l'Europa, Venezia 1956.
 Ottorino Montenovesi, Le antiche chiese di S. Trifone in “Posterula” e di S. Agostino in Roma in "Roma - Rivista di studi e di vita romana", n.5, Bologna 1935.
 Salvatore Palese, Alessano e la sua chiesa maggiore, Congedo, Galatina 1975.
Rodolfo Pallucchini, I teleri del Carpaccio in San Giorgio degli Schiavoni, Rizzoli, Milano 1961.
 Salvatore Tomai, San Trifone Martire, Omphalos, Pulsano 2000.
Tullio Vallery, La Fraternitade overo Scuola in Honore de Missier San Zorzi et Missier San Trifon, in Scuola Dalmata, 3, 1968, pp.3-8.

Voci correlate 
 Vittore Carpaccio, San Trifone ammansisce il basilisco (1507)

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Breve scheda video https://www.youtube.com/watch?v=VpE5TMdRlYI

 
Santi per nome
Santi romani del III secolo
Martiri cristiani
Esorcisti
Santi della Chiesa cattolica
Santi della Chiesa ortodossa